Режан Уль (; род. , , Квебек, Канада) — канадский (франкофон) хоккеист, правый крайний нападающий.

На драфте Национальной хоккейной лиги 1969 года был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под первым номером. Выступал в составе «канадцев» в течение 11-ти сезонов (1969/70 — 1972/73, 1976/77 — 1982/83). Выиграл с командой пять Кубков Стэнли. Три сезона провёл в Всемирной хоккейной ассоциации с «Квебек Нордикс» (1973/74-1975/76). В составе сборной Канады был участником Суперсерии СССР — Канада 1974 года. В 1975 году был признан лучшим игроком Матча всех звёзд ВХА в Эдмонтоне. С 1995 по 2000 год являлся генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс».

Ссылки 
 Статистика на сайте Internet hockey database 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Первые номера драфтов НХЛ
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»